Una revocación se puede referir al acto jurídico o acto que deja sin efecto a uno anterior:
 como procedimiento electoral, Revocatoria del mandato.
 una Revocación (derecho) es un modo excepcional de poner término unilateralmente a un contrato.

En construcción 
 el revoco es un revestimiento exterior o interior de mortero